Dušan Radojčić – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
 Natasha Radojčić-Kane – scrittrice statunitense d'origine serba
 Nina Radojčić – cantante serba